Alexios I Komnenos, keizer van Byzantium
Alexios I Megas Komnenos, keizer van Trebizonde
Alexios II Komnenos, keizer van Byzantium
Alexios II Megas Komnenos, keizer van Trebizonde
Alexios III Megas Komnenos, keizer van Trebizonde
Alexios IV Megas Komnenos, keizer van Trebizonde